Ремеку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на північ від Парижа, 55 км на південь від Ам'єна, 29 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ремекур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ремекур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза